Ка́рл Гу́став Ма́ннергейм (, 10 августа 1797 Аскайнен, Швеция — 9 октября 1854 Стокгольм, Швеция) — финский и российский энтомолог; государственный деятель. Дед маршала Маннергейма.

Биография 
Карл Густав родился в 1797 году в усадьбе Лоухисаари в Аскайнене (недалеко от ). Финляндия тогда входила в состав Шведского королевства. Его отец, Карл Эрик Маннергейм (1759—1837), был учеником Карла Линнея и увлекался ботаникой. При этом он был политиком и занимал высокие государственные должности. Мать — Вендла Софья Виллебранд (1779—1863).

Карл Густав ещё в детстве начал собирать насекомых, в основном, жуков. В 16 лет он уехал учиться в Королевскую академию Або (сейчас — город Турку), а затем продолжил пополнение своей коллекции жуков под руководством энтомолога и ботаника Карла Рейнгольда Зальберга (1779—1860). Впоследствии они стали хорошими друзьями.

Коллекции жесткокрылых Маннергейма, весьма тщательно и чрезвычайно добросовестно составленные, вскоре обратили внимание научного сообщества на молодого энтомолога; впоследствии он стал одним из лучших знатоков разных семейств жуков, преимущественно мелких. Научные сочинения Маннергейм писал на латыни и французском (начиная с 1823 года).

В Або Маннергейм обучался юриспруденции. Окончив учёбу в 1819 году, он поступил на государственную службу в Петербург, секретарём к министру — статс-секретарю по делам Великого княжества Финляндского барону Роберту Хенрику Ребиндеру.

С 1825 года дворянин.
С 1826 по 1831 год Маннергейм помимо прочего работал секретарём канцлера Хельсинкского университета, который после большого пожара в Турку (1827) решением императора Николая I был переведен из Турку в Гельсингфорс.

В 1827 году Карл Густав Маннергейм был избран членом-корреспондентом Императорской академии наук.

В 1832 году женился на дочери офицера Еве Вильгемине фон Шанц (1810—1895). В семье было четверо детей: сын и три дочери. Сын Карл Роберт — отец будущего президента Финляндии Маннергейма.

В 1833 году назначен губернатором Вазаской, а затем Выборгской губернии (1834—1839).

В 1839 году Маннергейм стал президентом Выборгского гофгерихта и занимал эту должность до самой смерти. В 1841 году он был избран председателем Общества поддержки Выборгской библиотеки, в организации которой также принял участие поэт Яакко Ютейни.

Умер в Стокгольме (1854), куда приехал для ознакомления с коллекцией шведского энтомолога Карла Йохана Шёнхера.

Основные научные труды 
Первая научная статья Маннергейма была опубликована в 1823 году. Им описаны многие виды жесткокрылых по сборам из Сибири, Аляски, Калифорнии. Так, он опубликовал монографию, посвящённую фауне жесткокрылых Калифорнии (300 видов). Им описан 21 род и 244 вида Coleoptera из Америки (в основном, типовые экземпляры сохранились до наших дней).

 «Monographia Pelophilarum» (1823)
 «Précis d’un nouvel arrangement de la famille des Brachélytres etc.» (1830)
 «Enumeration des Buprestides etc. de la collection de M. le C. Mannerheim» (1837)
 «Beitrag zur Käferfauna der Aleutischen Inseln, der Insel Sitscha und Neu-Californiens» (с дополнениями, 1843—1853)

Примечания

Литература 
 Книги
 
 
 , ISBN 9781402062421
 Статьи

Ссылки 
 

Энтомологи Российской империи
Энтомологи Финляндии
Члены-корреспонденты Петербургской академии наук
Члены Шведской королевской академии наук
Выборгские губернаторы
Вазаские губернаторы
Выпускники королевской академии Або
Маннергеймы
Колеоптерологи